Maracatu, ritmo musical afro-brasileiro com origem no estado de Pernambuco
 Maracatu Nação, também conhecido por Maracatu de Baque Virado
 Maracatu Rural, também conhecido por Maracatu de Baque Solto

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas